Raleigh Township peut désigner les townships suivants :

Canada 
 Raleigh Township du comté historique de  en Ontario.

États-Unis 
  du comté de Wake en Caroline du Nord.
 Raleigh Township du comté de Saline en Illinois.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships